Interkontinentalni kup 1998. je nogometna utakmica koju su 1. prosinca 1998. na tokijskom Nacionalnom olimpijskom stadionu odigrali španjolski Real Madrid i brazilski Vasco da Gama. Riječ je o susretu pobjednika Lige prvaka i Cope Libertadores u kojem je slavio madridski sastav s 2:1. Pobjednički pogodak za Real postigao je Raúl koji je ujedno proglašen i za igrača utakmice.

Za madridski Real ovo je bio treći nastup (poslije 1960. i 1966.) dok je Vasco da Gama debitirao na Interkontinentalnom kupu.

Susret

Izvori 

1998.
Nogometne utakmice u Japanu